Loukkuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loukkuluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Loukkuluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar